Наротово — название населённых пунктов в России:

 Наротово — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Наротово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.